Die Liste von Motorola-Mobiltelefonen enthält eine Übersicht über die Handys und Smartphones von Motorola. Die neueste Generation der Android-Mobilfunkgeräte umfasst die XT Serie. Alle Smartphones von Motorola Mobility als Teil der Lenovo Group werden in der Liste Smartphones von Motorola behandelt.

4Ltr-Serie (von 4 Letter/vier Buchstaben) (2006–) 

Motorola AURA R1
 Motorola DEFY
Motorola FONE F3 (Motofone)
Motorola KRZR K1 	
Motorola KRZR K3 	
Motorola KRZR K3m
Motorola MING (für China)
Motorola MING 1200i
Motorola MING 1200e
Motorola MING 1600
Motorola MING 1680 (Android-Smartphone)
Motorola MING 1800	
Motorola HINT (QA30) 	
Motorola PEBL U3
Motorola PEBL U6	
Motorola PEBL U9
Motorola RAZR V3
Motorola RAZR V3a 	
Motorola RAZR V3c 	
Motorola RAZR V3i
Motorola RAZR V3im (für Großbritannien mit Apple iTunes) 	
Motorola RAZR V3m (für Verizon Wireless)	
Motorola RAZR V3r 	
Motorola RAZR V3t 	
Motorola RAZR V3x (zuvor auch als Motorola V1150 bezeichnet, in Japan für NTT DoCoMo als M702iG)	
Motorola RAZR V3xx (in Japan als M702iS)
Motorola RAZR maxx (V6 and Ve)
Motorola RAZR² V8
Motorola RAZR² V9M (für AT&T, US-Markt)
Motorola RAZR² V9X
Motorola RAZR² V20
Motorola RIZR Z3
Motorola RIZR Z6c (für Verizon Wireless)	
Motorola RIZR Z8
Motorola RIZR Z9 (für AT&T, US-Markt)	
Motorola RIZR Z10
Motorola ROKR E1 (erstmals mit Unterstützung für Apple's iTunes)
Motorola ROKR E2 	
Motorola ROKR E6 	
Motorola ROKR E8
Motorola ROKR EM25
Motorola ROKR EM28
Motorola ROKR EM30
Motorola ROKR EM35
Motorola ROKR EM326g
Motorola ROKR EM330
Motorola ROKR U9 	
Motorola ROKR W5
Motorola ROKR Z6
Motorola ROKR Z6m	
Motorola ROKR ZN50
Motorola SLVR L2 	
Motorola SLVR L6 	
Motorola SLVR L7 	
Motorola SLVR L7e (L71 in Asien) 	
Motorola SLVR L9 (L72 in Asien) 	
Motorola ZINE ZN5 (für China)

A-Serie (2003–) 

Motorola A-7F
Motorola A-8B
Motorola A008
Motorola A009
Motorola A388
Motorola A455
Motorola A630
Motorola A668
Motorola A760 (für China)
Motorola A768
Motorola A780 (für Europa)
Motorola A830
Motorola A835
Motorola A840
Motorola A845
Motorola A853 Milestone (für Europa, wie Motorola A855 DROID)
Motorola A854 Motoroi (für Mexiko, wie Motorola A855 DROID)
Motorola A855 DROID (DROID 1) (Android Smartphone)
Motorola A910
Motorola A920
Motorola A925
Motorola A953 Milestone 2 (für Europa, wie Motorola A955 DROID 2)
Motorola A955 DROID 2 (Android Smartphone) (Auch als Sonderedition Motorola A955 Droid R2-D2)
Motorola A956 DROID 2 Global
Motorola A3100
Motorola A6288

C-Serie (1998/2002–2006) 

Motorola C115
Motorola C116
Motorola C117
Motorola C118
Motorola C123
Motorola C131
Motorola C139
Motorola C140
Motorola C155
Motorola C157
Motorola C160
Motorola C168
Motorola C168i
Motorola C200
Motorola C201
Motorola C202
Motorola C205
Motorola C212
Motorola C250
Motorola C256
Motorola C260
Motorola C261
Motorola C290
Motorola C291
Motorola C300
Motorola C330
Motorola C331
Motorola C332
Motorola C333
Motorola C341
Motorola C343
Motorola C343a
Motorola C350
Motorola C350g
Motorola C359
Motorola C370
Motorola C380
Motorola C381p
Motorola C385
Motorola C390
Motorola C450
Motorola C520
Motorola C550
Motorola C620
Motorola C650
Motorola C651
Motorola C975
Motorola C980
Motorola C1000

cd/d-Serie 
Motorola cd920
Motorola cd928
Motorola cd930
Motorola d930
Motorola d520
Motorola d460

E-Serie (2003–2006) 

Motorola E310
Motorola E365 (für die VR China)
Motorola E378i
Motorola E380
Motorola E398
Motorola E550
Motorola E680
Motorola E3680i
Motorola E770
Motorola E815
Motorola E816
Motorola E1000
Motorola E1070

International-Serie 

Motorola International 1000 (bis zu 8 Watt Sendeleistung)
Motorola International 2000
Motorola International 3200
Motorola International 3300 (erstmals SMS Empfang möglich)

i-Serie

Eagle-Serie (1996–2000) 
Motorola i500
Motorola i500plus
Motorola i550
Motorola i550plus
Motorola i700
Motorola i700plus
Motorola i1000
Motorola i1000plus
Motorola i2000
Motorola i2000plus

Condor-Serie (2000–2002) 
Motorola i30sx
Motorola i35s
Motorola i50sx
Motorola i55sr
Motorola i58sr
Motorola i60c
Motorola i80s
Motorola i85s
Motorola i88s
Motorola i90c
Motorola i95cl
Motorola i99cl

Falcon-Serie 
Motorola i1, erstes Android-Smartphone für Integrated Digital Enhanced Network (iDEN)
Motorola i9
Motorola i205
Motorola i215
Motorola i265
Motorola i275
Motorola i285
Motorola i290
Motorola i305
Motorola i315
Motorola i325
Motorola i325is
Motorola i335
Motorola i355
Motorola i415
Motorola i425
Motorola i450
Motorola i455
Motorola i465
Motorola i475
Motorola i530
Motorola i560
Motorola i605
Motorola i615
Motorola i670
Motorola i680
Motorola i686
Motorola i690
Motorola i710
Motorola i720
Motorola i730
Motorola i733
Motorola i736
Motorola i740
Motorola i760
Motorola i776
Motorola i830
Motorola i833
Motorola i835
Motorola i836
Motorola i850
Motorola i855
Motorola i857
Motorola i860
Motorola i867 (Android)
Motorola i870
Motorola i875
Motorola i877
Motorola i880
Motorola i885
Motorola i886 (Android, PDA)
Motorola i890
Motorola i920
Motorola i930

M-Serie 

Motorola M800
Motorola M900
Motorola M930
Motorola M990
Motorola M1000
Motorola M3188
Motorola M3288
Motorola M3588
Motorola M3688
Motorola M3788
Motorola M3888

MB-Serie 

Motorola MB200 Cliq (USA) (In Europa: Motorola Dext)
Motorola MB300
Motorola MB501 Cliq XT (auch als Motorola Quench)
Motorola MB611 Cliq 2
Motorola MB855 Photon 4G (für Sprint Corporation), als Motorola Electrify (XT901) für U.S. Cellular
Motorola MB860 Atrix 4G (in Asien außer Südkorea als ME860)
Motorola MB861 (wie MB860 für Südkorea)
Motorola MB865 Atrix 2 4G
Motorola MB886 Atrix 3 (wie Motorola XT899 Atrix 3)

MPx-Serie 
Motorola MPx200
Motorola MPx220
Motorola MPx300

MS-Serie 
Motorola MS100
Motorola MS150
Motorola MS200
Motorola MS250
Motorola MS280
Motorola MS300
Motorola MS330
Motorola MS350
Motorola MS400
Motorola MS500
Motorola MS550
Motorola MS600
Motorola MS700
Motorola MS800
Motorola MS900

Q-Serie 

Motorola Q
Motorola Q8
Motorola Q9h
Motorola Q9c
Motorola Q9m
Motorola Q11

T-Serie (Timeport & Talkabout) 
Motorola T180
Motorola T190
Motorola T191
Motorola T250 (blaues Display)
Motorola T280i
Motorola T300p
Motorola T720
Motorola T721
Motorola T722
Motorola T725
Motorola T730
Motorola T731
Motorola T2288

TAC-Serie (Total Area Coverage) 

Motorola DynaTAC 8000X
Motorola DynaTAC 8000S
Motorola DynaTAC 8000M
Motorola DynaTAC 8010
Motorola DynaTAC 8100L
Motorola DynaTAC 8200X
Motorola DynaTAC 8500X
Motorola DynaTAC 8500XL
Motorola DynaTAC 8800X
Motorola DynaTAC 8900X
Motorola DynaTAC 9500XL
Motorola DynaTAC 9800XL
Motorola MicroTAC 9500XL

MicroTAC-Serie 

Motorola MicroTAC 9800X
Motorola MicoTAC DPC (MicoTAC Alpha)
Motorola MicroTAC 950
Motorola MicroTAC Classic
Motorola MicroTAC Lite
Motorola MicroTAC Lite VIP
Motorola MicroTAC II
Motorola MicroTAC II Platinum
Motorola MicroTAC Ultra-Lite
Motorola MicroTAC Lite XL (AMPS)
Motorola MicroTAC DPC 550
Motorola MicroTAC DPC 650
Motorola MicroTAC Pro
Motorola MicroTAC Elite
Motorola MicroTAC Digital Elite
Motorola MicroTAC 650 E
Motorola MicroTAC Piper
Motorola MicroTAC Select 2000e
Motorola MicroTAC Select 3000e
Motorola MicroTAC Select 6000e
Motorola MicroTAC 725
Motorola MicroTAC 8200 (AMPS)

MicroTAC International (GSM) 

Motorola MicroTAC International 5080
Motorola MicroTAC International 5200
Motorola MicroTAC International 7200
Motorola MicroTAC International 7500
Motorola MicroTAC International 8200
Motorola MicroTAC International 8400
Motorola MicroTAC International 8700
Motorola MicroTAC International 8800
Motorola MicroTAC International 8900

StarTAC-Serie 

Motorola StarTAC
Motorola StarTAC 3000
Motorola StarTAC 6000
Motorola StarTAC 6500
Motorola StarTAC 8500
Motorola StarTAC 8600
Motorola StarTAC 70
Motorola StarTAC 75
Motorola StarTAC 75+
Motorola StarTAC 80
Motorola StarTAC 85
Motorola StarTAC 130
Motorola StarTAC 7000g
Motorola StarTAC 8000g
Motorola StarTAC Rainbow
Motorola ST7760
Motorola ST7762
Motorola ST7790
Motorola ST7797
Motorola ST7860
Motorola ST7867w
Motorola ST7868
Motorola ST7890
Motorola ST7897
Motorola StarTAC 2004 (für Südkorea), auch Motorola V628
Motorola StarTAC III

Timeport-Serie (1999–2002) 
Motorola L7089 Timeport, weltweit erstes Triband-Mobiltelefon
Motorola P7389
Motorola 250
Motorola 260
Motorola 280

XT-Serie (Android-Smartphones) 

Motorola XT320 Defy Mini
Motorola XT530 Fire XT
Motorola XT556 Defy Red
Motorola XT560 Defy Pro
Motorola XT603 Admiral (für Sprint Corporation)
Motorola XT610 Droid Pro
Motorola XT615 Motoluxe
Motorola XT626 Iron Rock/Double V (für NII Holdings)
Motorola XT701 Milestone
Motorola XT720 Milestone 2
Motorola XT860 Milestone 3 (für Europa, ähnlich mit XT862 DROID 3)
Motorola XT862 DROID 3
Motorola XT875 Droid Bionic
Motorola XT899 Atrix 3
Motorola XT890 RAZR i (erstes Mobiltelefon von Motorola mit Intel Atom Prozessor auf IA-32-Architektur)
 Motorola MT788 RAZR i (Variante für China)
Motorola XT894 Droid 4
Motorola XT897 Photon Q 4G LTE (für Sprint Corporation)
Motorola XT901 Electrify (auch: Motorola MB855 Photon 4G)
Motorola XT905 Droid RAZR M
Motorola XT906 Droid RAZR M
Motorola XT907 Droid RAZR M (für Verizon Wireless)
Motorola XT910 Droid RAZR
Motorola XT912 Droid RAZR (für Verizon Wireless)
Motorola XT925 RAZR HD (Europa, Lateinamerika, Australien und Kanada, ähnlich wie XT926)
Motorola XT926 Droid RAZR HD (für die USA)
Motorola XT1022 Moto E

Moto G (1. bis 3. Generation) 

Motorola XT1032 Moto G (1. Generation)
XT939G für TracFone Wireless
XT1008 für Moto g Forte (UMTS)
XT1028 für Verizon Wireless
XT1031 CDMA2000-Version
XT1032 UMTS-Version
XT1033 UMTS-Version mit Dual-SIM
XT1034 Advanced Wireless Services (AWS)-Version
XT1039 LTE 4G-Version für die Europäische Union, Brasilien, Australien
XT1040 LTE 4G-Version für Lateinamerika (auch Brasilien), Kanada, Puerto Rico
XT1042 LTE 4G-Version für die USA
XT1045 LTE 4G-Version für die USA, Peru
Motorola XT1063 Moto G (2. Generation)
XT1063 weltweit GSM mit Single SIM	
XT1064 für USA, Kanada (GSM-Netz)
XT1068 weltweit GSM mit Dual-SIM (u. a. in Großbritannien)
XT1069 Brasilien für de Netze	GSM+DTV	mit Dual-SIM
XT1072 LTE mit Single SIM  (u. a. in Großbritannien)
XT1079 LTE (u. a. in China)
Motorola XT1540 Moto G (3. Generation)
XT1540 für Europa
XT1541 LTE
XT1543 für Brasilien
XT1544 Dual SIM
XT1548 für Sprint Corporation, USA
XT1550 Dual Sim für Indien

Moto E (1. bis 2. Generation) 

Motorola Moto E (1. Generation)
XT1021 für Europa
XT1022 Dual Sim
XT1025 Dual Sim und DTV
Motorola Moto E (2. Generation)
XT1505 3G für Europa
XT1514 für Südamerika
XT1524 4G LTE für Europa
XT1527 4G LTE für USA u. a. AT&T
XT1528 für Verizon Wireless
XT1528 4G LTE für Verizon Wireless

Moto X (1. bis 4. Generation) 

Motorola Moto X (2013) (1. Generation)
XT1049 für Republic Wireless
XT1053 für T-Mobile USA
XT1055 für U.S. Cellular
XT1056 für Sprint Corporation
XT1058 für AT&T Mobility und für Brasilien
XT1060 für Verizon Wireless
Motorola Moto X (2014) (2. Generation)
XT1085 für China
XT1092 für Europa, Asien
XT1093 für U.S. Cellular
XT1094 für Republic Wireless
XT1095 für USA, auch als Moto X Pure Edition bezeichnet
XT1096 für Verizon Wireless
XT1097 für AT&T (USA), Telus (Kanada), Nextel (Brasilien) etc.
 Moto X Play (3. Generation)
XT1561 für China
XT1562 für Europa, Australien
XT1563 für Kanada, Brasilien und Lateinamerika
 Moto X Style (3. Generation)
 XT1570 China
 XT1572 Europa, Australien, Lateinamerika
 XT1575 USA, auch als Moto X Pure Edition 2015
 Moto X Force (Droid Turbo 2)
 XT1580 für Europa
 XT1585 für Verizon Wireless
Moto X4 (2017 / 4. Generation)
XT1900-1 für Kanada, USA
XT1900-2 für Indien, Indonesien, Australien, Neuseeland
XT1900-4 für Lateinamerika
XT1900-5/7 für Europa
XT1900-6 für Brasilien

Moto Maxx 
Motorola Moto Maxx
 XT1125 GSM/HSPA/LTE
 XT1250 CDMA/LTE für die USA
 XT1254 4G LTE für Verizon Wireless, auch bekannt als Motorola Droid Turbo
 XT1255 für Südamerika

V-Serie (1998–2008) 
Bei den Geräten der V-Serie handelt es sich bis auf wenige Ausnahmen um Klapphandys.

Motorola V50
Motorola V60
Motorola V60i
Motorola V60p
Motorola V60t
Motorola V60v
Motorola V65p
Motorola V66i
Motorola V70
Motorola V80
Motorola V100
Motorola V120
Motorola V120c
Motorola V120e
Motorola V120t
Motorola V120x
Motorola V150
Motorola V170
Motorola V171
Motorola V173
Motorola V176
Motorola V180
Motorola V188
Motorola V190
Motorola V195
Motorola V195s
Motorola V197
Motorola V200
Motorola V220
Motorola V235
Motorola V262
Motorola V265
Motorola V266
Motorola V276
Motorola V300
Motorola V303
Motorola V323
Motorola V325
Motorola V330
Motorola V360
Motorola V360v (Vodafone)
Motorola V361
Motorola V365
Motorola V400
Motorola V400p
Motorola V500
Motorola V525
Motorola V535
Motorola V545
Motorola V547
Motorola V551
Motorola V555
Motorola V557
Motorola V600
Motorola V620
Motorola V628, auch: StarTAC 2004
Motorola V635
Motorola V690
Motorola V710
Motorola V740
Motorola V750
Motorola V810
Motorola V872
Motorola V878
Motorola V950
Motorola V975
Motorola V980, in Japan: Vodafone 702MO
Motorola V1050
Motorola V2260
Motorola V2288
Motorola V3688
Motorola V8088

W-Serie (2006–2008) 

Motorola W156
Motorola W160
Motorola W175
Motorola W177
Motorola W180
Motorola W181
Motorola W206
Motorola W208
Motorola W213
Motorola W220
Motorola W230
Motorola W233
Motorola W270
Motorola W315
Motorola W370
Motorola W375
Motorola W376
Motorola W376g
Motorola W377
Motorola W385
Motorola W490
Motorola W510
Motorola W755
Motorola W760

!
Liste (Telekommunikation)